XVII Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил с 03-04.07.2009 года в столице России городе . Награды разыгрывались в личном первенстве. Всего 22 спортсменки приняли участие в чемпионате. В чемпионате стартовали спортсменки, которые завоевали лицензии для участия в  XXIX летних Олимпийских играх 2008 года Евдокия Гречишникова (чемпионка Европы 2007 года) и Татьяна Муратова.  

В соревновании по конкуру к старту было допущено всего 15 пятиборок. Перед последним видом пятиборья бегом на 3 км лидировала Полина Стручкова (4648 очков), второй шла Муратова (4532 оч.) и третье место делили Вера Фещенко и Анастасия Аболонина (4432 оч.). 

Муратова финишировала с результатом 10.57,0 сек. выиграв у Стручковой 32 сек. (128 очков) и завоевала звание чемпионки России в личном первенстве с суммой 5624 очка, второе место и серебряную медаль получила Стручкова - 5612 очков. Фещенко показала в беге 11.28,0 и стала обладательницей бронзовой медали чемпионата РОссии.

Стоит отметить хорошее выступление Екатерины Лапшовой (Санкт-Петербург), занявшей 5 место. Лапшова показала отличные результаты в плавании 2.08,78 и кроссе 10.50,0, неудача в конкуре всего 960 очков не позволила ей завоевать бронзовую медаль.

Итоговая таблица.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве
2008 год в спорте